Psicosis se puede referir a las siguientes acepciones:

Psicopatología 
 Psicosis, una de las clasificaciones de las enfermedades mentales.

Cine 
 Psicosis, una película de 1960 dirigida por Alfred Hitchcock;
 Psicosis II, película de 1983 dirigida por Richard Franklin, secuela de la película de Hitchcock;
 Psicosis III, película de 1986 dirigida por Anthony Perkins, tercera parte de la serie de películas iniciadas por Hitchcock.

Música 
 Psicosis, una banda peruana de Ska.
 Psicosis, una banda argentina de Hard Rock.
 Psicosis, una banda venezolana de Death Metal.

Deporte 
 Psicosis, el nombre artístico del luchador profesional mexicano: Dionisio Castellanos.